

Architettura
 Casa Lavezzari – edificio residenziale multipiano di Milano
 Villa Lavezzari Mantese Angelina – villa veneta di Mareno di Piave

Persone
 Carlo Lavezzari – imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano
 Emilio Lavezzari – calciatore italiano
 Vittorio Lavezzari – scultore italiano